

Toponyme 

 Bronson, une ville de Floride  ;
 Bronson,  une ville du comté de Woodbury en Iowa ;
 Bronson, une ville du Kansas ;
 Les Lake Bronson State Park WPA/Rustic Style Historic Resources, des structures formant un district historique dans le comté de Kittson, dans le Minnesota,

Patronyme 
{{nom de famille]}}
 Action Bronson, de son nom civil Arian Asllani, (1984-), est un rappeur américain ;
 Bryan Bronson (1972-) est un ancien athlète américain ;
 Betty Bronson (1906-1971), est une actrice américaine ;
 Charles Bronson (1921-2003) est un acteur américain ;
 Charles « Charlie » Bronson est le nom d'emprunt utilisé par le détenu Michael Gordon Peterson (1952-).

Voir aussi 
 Amos Bronson Alcott (1799-1888) professeur, écrivain et philosophe américain.
 Bronson (2008), film de Nicolas Winding Refn, mettant en scène Tom Hardy dans le rôle de Michael Gordon Peterson.

Homonymie de patronyme